Andrzej Lubieniecki (zm. 1556) – pisarz brzeskokujawski, wojski kruszwicki
 Andrzej Lubieniecki (zm. 1623) – duchowny, historyk i pisarz braci polskich
 Andrzej Lubieniecki (zm. po 1667) – historyk braci polskich